Виктор Король:
 Король, Виктор Ефимович (род. 1944) — украинский историк.
 Король, Виктор Николаевич (род. 1948) — украинский политик.